Роберт Джеймс Дорі (,  17 серпня 1947, Кінгстон) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року.

1964 року був обраний на драфті НХЛ під 23-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Фінікс Роудраннерс», «Тулса Ойлерс», «Рочестер Американс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Інгленд Вейлерс», «Торонто Торос», «Квебек Нордікс», «Філадельфія Файрбьодс» та «Нью-Гейвен Найтгокс».

Загалом провів 232 матчі в НХЛ, включаючи 11 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Кінгстона (Онтаріо)
Хокеїсти «Нью-Гейвен Найтгокс»